Бороди́нка   — село в  Тевризском районе Омской области России. Административный центр и единственный населённый пункт Бородинского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» село возглавило образованное муниципальное образование «Бородинское сельское поселение».

География 
Бородинка  находится  на севере региона,   в пределах Западно-Сибирской равнины, на реке Иртыш.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 475 человек мужчин — 249, женщин — 226 (52,4 и	47,6  % соответственно) .

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от общей численности населения в 658 чел. .

Инфраструктура 
Администрация поселения, почтовое отделение, 
Детский сад и общеобразовательная школа "БОУ Бородинская СОШ", дошкольная группа.

Транспорт 

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Тевризского района
Населённые пункты на реке Иртыш